Inga Sprünken (geb. am 5. Juli 1962 in Düsseldorf) ist eine deutsche freie Journalistin, Lokal-Reporterin und Buchautorin. 

Sprünken betreibt seit 2000 das Redaktionsbüro is-text sowie seit 2020 das Online-Magazin Rheinland-Reporter in Zusammenarbeit mit Kollegen. Die Journalistin ist Mitglied im Deutschen Journalisten-Verband.

Leben 
Inga Sprünken wurde als einzige Tochter des Düsseldorfer Unternehmers Alfred Sprünken und seiner Ehefrau Ursula Sprünken geboren. Die Familie zog 1968 in die Gemeinde Much (Rhein-Sieg-Kreis). Von 1983 bis 2009 war Sprünken verheiratet und hatte den Namen Schulz ihres Ehemannes angenommen. Ihre ersten Buch-Beiträge erschienen noch unter dem Namen Inga Schulz, 2009 nahm sie ihren Mädchennamen wieder an.

Nach dem Fachabitur am Berufskolleg in Siegburg absolvierte Sprünken mehrere Berufsausbildungen als Rechtsanwaltsgehilfin, Baufinanzierungsfachfrau und Versicherungsfachfrau sowie diverse Weiterbildungen. Sie arbeitete von 1983 bis 1991 während der Regierungszeit von Bundeskanzler Helmut Kohl im Bundeskanzleramt in Bonn unter anderem im Referat für Redenschreiben. Nach dem Berlin-Beschluss wechselte sie 1991 zur Bonner Filiale der Hypo-Bank und 1993 zur Raiffeisenbank in Neunkirchen-Seelscheid. 1998 ließ sie sich bei der Central Krankenversicherung (heute Generali) zur Versicherungsfachfrau weiterbilden und arbeitete zwei Jahre für die Central als freie Handelsvertreterin. Während dieser Zeit begann Sprünken als freie Mitarbeiterin für die Siegburger Lokalredaktion des Bonner Generalanzeigers zu schreiben und absolvierte diverse Weiterbildungen im Bereich Journalismus. Später folgten Aufträge des Extra Blattes in Siegburg (heute VWP-Verlag).

Im Jahr 2000 gründete sie ihr Redaktionsbüro und übernahm alleinverantwortlich die Redaktion des Stadtmagazins Rhein-Sieg, das nach Übernahme durch die Rheinische Redaktionsgemeinschaft in die Lokalausgaben Siegburg, Troisdorf, St. Augustin, Lohmar, Hennef und Eitorf aufgesplittet wurde. Bis zum Jahr 2005 war Sprünken als Redakteurin für die Stadtmagazin Siegburg, St. Augustin, Troisdorf und Lohmar zuständig. 2005 konzipierte sie ein Freizeitmagazin für Much, Neunkirchen-Seelscheid, Drabenderhöhe und Ruppichteroth, schrieb für das TOP Magazin Bonn, das IHK-Magazin und diverse Online-Zeitungen. Zudem schrieb sie ab 2007 für das Gleitflieger-Magazin Fly&Glide und konzipierte Magazin-Beiträge für den lokalen Internet-Sender Rheinbild-TV (2007). Nach ihrer Trennung zog Sprünken im Jahr 2008 nach Köln. Sie konzipierte im Auftrag der Hürther Filmproduktionsfirma TVT-Media Magazin-Beiträge für NTV-Wissen sowie Image-Filme für Flakefilm. Ab 2009 übernahm sie die Redaktion des Köln-Bonn Managers (bis 2011) und schrieb von 2009 bis 2012 für das Wirtschaftsblatt in Düsseldorf sowie gelegentlich für Feinste Adressen. In dieser Zeit war sie Mitglied im Wirtschaftsclub Köln. Von 2011 bis 2017 arbeitete sie als Feste Freie in der Stadtteilredaktion der Kölnischen Rundschau in Köln. Nebenher schrieb sie Buch-Beiträge und Bücher für den Blattwelt-Verlag in Niederhofen (Rheinland-Pfalz).

Im Jahr 2012 zog Sprünken wieder zurück nach Much und schrieb 2013 ihr erstes Hundebuch „Fred & Otto unterwegs in Köln“ im Auftrag des Berliner Verlages Fred & Otto. 2014 folgte mit „Fred & Otto unterwegs im Rheinland“ ein Wanderführer für Hundebesitzer, nebenher betrieb sie einen gleichnamigen Blog. In diesem Zusammenhang war sie zusammen mit ihren Hunden, dem Whippet-Rüden Emile und der kleinen Mischlingshündin Bijou in der WDR-Pilotreihe „Tierisch schön in der Eifel - unterwegs mit Simone Sombecki“ zu sehen. 2016 konzipierte Sprünken im Auftrag von MuchMarketing das Much-Magazin, das seither jährlich erscheint. Ab 2017 schrieb Sprünken für die Lokalredaktionen der Kölnischen Rundschau in Siegburg, Bergisch Gladbach, Lindlar und Gummersbach. Seit 2018 schreibt sie als freie Journalistin für die Siegburger Lokalredaktion des Bonner Generalanzeigers und konzipierte 2020 zusammen mit Kollegen das Online-Magazin Rheinland-Reporter. Ihr 2022 erschienenes Buch „Geschichte(n) aus dem Rheinland“ ist eine Sammlung von Geschichten aus dem Rheinland-Reporter.

Nach dem Tod ihrer Mischlingshündin Bijou, die eine große Rolle in den Fred & Otto-Büchern spielte, übernahm sie 2021 als Gefährtin für den Whippetrüden Emile die Podenco-Mix-Hündin Ella aus dem Tierschutz.

Veröffentlichungen 
 Geschichte(n) aus dem Rheinland (2022, BoD)
 Chronik Kircheib (2018, Blattwelt-Verlag)
 FRED & OTTO unterwegs im Rheinland - Wanderführer für Hunde (2014, Hundeverlag Fred & Otto)
 FRED & OTTO unterwegs in Köln - Stadtführer für Hunde (2013, Hundeverlag, Fred & Otto)
 Schlösser, Burgen & Adelssitze (2011, Blattwelt-Verlag)
 Bleimops & Hudewald - Wahner Heide (2010, Blattwelt-Verlag)
 Reben, Holz & Eisen - Siegtal (2009, Blattwelt-Verlag)
 Weites Land & Tiefes Tal - Hachenburg/WW (2008, Blattwelt-Verlag)
 Burgen, Reben & Steine - Mittelrheintal (2007, Blattwelt-Verlag)

Weblinks 
 https://is-text.de/
 https://rheinland-reporter.de/

Einzelnachweise 

Deutscher
Geboren 1962
Frau
Journalist (Deutschland)
Autor